John Colin White, född 12 december 1977, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare som spelade bland annat för det amerikanska ishockeylaget San Jose Sharks i NHL.

Han representerade tidigare även New Jersey Devils och dess farmarlag Albany River Rats i AHL. 

White är främst känd för sitt fysiska spel, vilket som oftast kan ses på hans många utvisningsminuter.

Statistik 
GP = Spelad match | G = Mål | A = Assists/Framspelningar | P = Poäng | PIM = Utvisningsminuter

Externa länkar 

Födda 1977
Levande personer
Kanadensiska ishockeyspelare
Män
Spelare i San Jose Sharks
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Olympiques de Hull
Spelare i Albany River Rats
Spelare i Titan de Laval
Stanley Cup-mästare 2003
Stanley Cup-mästare 2000
Spelare valda i NHL Entry Draft 1996
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft